Nacionalismo, correspondente a Nação
 Nacional (Contagem), bairro
 Nacional (região de Contagem), região administrativa 
 Veadeiro nacional, raça canina 
 Banco Nacional, extinto banco brasileiro
 Nacional (supermercado), rede de supermercados do Rio Grande do Sul, Brasil
 Nacional Transportes Aéreos, extinta empresa aérea brasileira

Esporte 
 Club Nacional de Football, do Uruguai
 Club Atlético Nacional S.A., da Colômbia
 Club Nacional, do Paraguai
 Clube Desportivo Nacional, o Nacional da Madeira (Portugal)
 Sociedade Esportiva Nacional, do Maranhão (Brasil)
 Central Clube Nacional de Brasília, do Distrito Federal (Brasil)

Nacional Futebol Clube 
 Nacional Futebol Clube (Amazonas)
 Nacional Futebol Clube (Belo Horizonte)
 Nacional Futebol Clube (Paraíba)
 Nacional Futebol Clube (Uberaba)
 Nacional Foot-Ball Club, do Rio de Janeiro

Nacional Atlético Clube 
 Nacional Atlético Clube (São Paulo)
 Nacional Atlético Clube (Fortaleza)
 Nacional Atlético Clube (Muriaé)
 Nacional Atlético Clube (Belém)
 Nacional Atlético Clube (Cabedelo)
 Nacional Atlético Clube (Patos)
 Nacional Atlético Clube (Porto Alegre)
 Nacional Atlético Clube Sociedade Civil, do Paraná

Nacional Esporte Clube 
 Nacional Esporte Clube, de Goiás
 Nacional Esporte Clube Ltda, de Minas Gerais

Ver também

Desambiguações de esportes